

Населені пункти та їхні частини
 Лентовня — село в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Лентовня — село в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лутівня (Лентовня) — село в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лентовня — село в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Лентовня — частина села Домбрувка в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Лентовня — осада в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки